перенаправление Черноморское (специализированный порт)